Le terme intraterrestre peut faire référence à plusieurs notions:

Noms communs 
Intraterrestres: micro-organismes vivant (parfois en symbiose avec d'autres organismes, comme des microalgues) dans la croûte terrestre et sous le plancher océanique.
Intraterrestre: référence au thème central de la culture du peuple autochtone des aborigènes d'Australie.

Noms propres 
Intraterrestres, le 9e épisode de la saison 2 de la série télévisée X-Files.

Autres 
L'hypotèse intraterrestre fait référence aux différentes croyances selon lesquelles des extraterrestres habiteraient la terre depuis très longtemps. (Voir aussi: Théories de la Terre creuse.)